A 350-es számú regionális autóbusz Vác, autóbusz-állomás és Szob, SZTK között közlekedik. Egyes járatok csak Kóspallagig közlekednek.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
!width=25%| Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Vác, autóbusz-állomásvégállomás||31
|align=left|
|-
|1|| Vác, Autójavító||30
|align=left|
|-
|2|| Vác, Oktatási Centrum||29
|align=left|
|-
|3|| Vác, DDC főbejárat||28
|align=left|
|-
|4|| Vác, transzformátor állomás||27
|align=left|
|-
|5|| Verőce, keverőtelep||26
|align=left|
|-
|6|| Verőce, vízmű||25
|align=left|
|-
|7|| Verőce, művelődési ház||24
|align=left|
|-
|8|| Verőce, fűrésztelep||23
|align=left|
|-
|9|| Kismaros, vasúti megállóhely||22
|align=left|
|-
|10|| Kismaros, Kossuth utca 88.||21
|align=left|
|-
|11|| Kóspallagi útelágazás||20
|align=left|
|-
|12|| Kismaros, Kóspallagi út||19
|align=left|
|-
|13|| Kismaros, Őz út||18
|align=left|
|-
|14|| Törökmezei turistaház bejárati út||17
|align=left|
|-
|15|| Kóspallag, 6-os km kő||16
|align=left|
|-
|16|| Kóspallag, Kossuth utca||15
|align=left|
|-
|17|| Kóspallag, Szent István utca||14
|align=left|
|-
|18|| Kóspallag, templom||∫
|align=left|
|-
|*|| Kisinóci turistaházvégállomás||*
|align=left|
|-
|∫|| Kóspallag, templom||13
|align=left|
|-
|19|| Kóspallag, Szent István utca||12
|align=left|
|-
|20|| Kóspallag, Kossuth utca||11
|align=left|
|-
|21|| Medresz-patak||10
|
|-
|22|| Márianosztra, zebegényi elágazás||9
|
|-
|23|| Márianosztra, autóbusz-forduló||8
|align=left|
|-
|24|| Márianosztra, Őri telep||7
|align=left|
|-
|25|| Márianosztra, Kőbánya iroda||6
|align=left|
|-
|26|| Márianosztra, bányatelep||5
|align=left|
|-
|27|| Ódamásd, malomvölgy||4
|align=left|Szob–Nagybörzsöny erdei vasút
|-
|28|| Szob - Petyerák tanya||3
|align=left|
|-
|29|| Márianosztrai elágazás||2
|align=left|
|-
|30|| Szob, préskerti lakótelep||1
|align=left|
|-
|31|| Szob, vasútállomás**végállomás||0
|align=left|Szob–Nagybörzsöny erdei vasút
|-
|(+1)|| Szob, gyógyszertár||(+1)
|align=left|
|-
|(+2)|| Szob, általános iskola||(+2)
|align=left|
|-
|(+3)|| Szob, SZTKvégállomás||(+3)
|align=left|
|}
*Kisinóci turistaházat csak néhány járat érinti, amely nem közlekedik tovább Szobig.

**Kóspallag, templom és Szob között csak néhány járat közlekedik. Szob vasútállomástól az SZTK-ig csak 1 járat megy el és 2 jön vissza.

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai
Verőce autóbuszvonalai
Szob autóbuszvonalai